Budwiecie – miejscowość w Polsce w powiecie gołdapskim
 Budwiecie – miejscowość na Litwie